Ян Сюн (; 53 до н. э. — 18 н. э.) — древнекитайский философ-конфуцианец, литератор, поэт и филолог ханьского времени.

Основными философскими произведениями Ян Сюна являются «Тай сюань цзин» («Канон великого сокровенного») и «Фа янь» («Образцовые речи»). «Тай сюань цзин» («太玄经») создан в подражание «Чжоу и», но вместо системы 64 гексаграмм Ян Сюн предложил систему из 81 тетраграммы. «Фа янь» создан в подражание «Лунь юй» и написан в форме вопросов и ответов.

Сочинение Ян Сюна «Фанъянь» (方言, Fāngyán) («Диалекты») является важнейшим источником по диалектологии древнекитайского языка.

Сочинения 
 Фа янь. Гл. 1,3-5, 12. Тай сюань цзин (фрагменты). Вступ.ст. и пер. Е. П. Синицына // Древнекитайская философия эпохи Хань. М., 1990.
 Уолтерс Д. «Книга Великой тайны»: забытое дополнение к «Книге Перемен». Пер. с анг. Киев, 2002.-224 с.
 Nylan, Michael. The Canon of Supreme Mystery by Yang Xiong: A Translation with Commentary of the T’ai Hsuan Ching. Albany: State University of New York Press, 1993.

Примечания

Литература 
 Гурьян Н.В. О "необычных" иероглифах в древнекитайском словаре Фан янь // Общество и государство в Китае: XLI научная конференция. Институт востоковедения РАН. М.: Вост. лит. 2011.  С.402-404. ISBN 978-5-02-036461-5
 Лисевич И. С. Литературная мысль Китая на рубеже древности и средних веков. М., 1979 (по Указателю).
 Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1994 (по Указателю).
 Калкаева А., Калкаев Е. Новация и традиция в раннеимперском конфуцианстве (на материале трактата Ян Сюна «Великое Сокровенное») // Проблемы Дальнего Востока. М., 2003. № 1. С.132-142.
 Чибисов Т. П. Тай сюань цзин и гексаграммы И цзина // XXVIII научная конференция «Общество и государство в Китае». М., 2007. С.178-185.
 Чибисов Т. П. Чжоу и -система циклических перемен и тетраграммы Тай сюань цзина// Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция / Институт востоковедения РАН. — М., 2009. С.406-419. ISBN 978-5-02-036391-5 (в обл.).
 Кроль Ю. Л. Мысль Ян Сюна о любви Сыма Цяня к «необычному» и неконфуцианская личность в «Ши цзи» // Письменные памятники Востока. № 1 (10) весна-лето. 2009. С. 99-130.
 Анашина М.В. Философия эпохи Хань. Учебное пособие. М., 2013. С.65-71. ISBN 978-5-9540-0249-2
 Knechtges, David R. The Han Shu Biography of Yang Xiong (53 B.C. to A.D. 18). Tempe: Arizona State University Press, 1982.

Философы эпохи Хань
Философы I века до н. э.
Философы I века
Философы по алфавиту